Schorbächel ist ein Gewässername:

 Kleines Schorbächel, rechter Zufluss des Schorbächel (Schwarzbach) in Waldfischbach-Burgalben
 Schorbächel (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Waldfischbach-Burgalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schorbach